Se poate referi la:
 Mătăsari, Gorj
 Mătăsar (pasăre)